XXX чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Москве, столице России, с 19 по 26 сентября 2010 года. Соревнования проводились в спорткомплексе «Олимпийский».

За 30 лет проведения чемпионатов мира по художественной гимнастике турнир впервые прошёл на родине художественной гимнастики, в России.

На гала-открытии чемпионата на суд зрителей был представлен эксперимент по поиску новых путей развития художественной гимнастики, поставленный Ириной Винер — выступления гимнасток с двумя предметами. Пятикратная чемпионка мира Ольга Капранова выступила с композицией с двумя обручами, а Екатерина Донич для своего номера выбрала мяч и ленту.

На чемпионате были разыграны 9 комплектов наград: в индивидуальном и групповом многоборье, в упражнениях со скакалкой, обручем, мячом и лентой, в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя лентами + двумя скакалками, а также в командных соревнованиях. В борьбе за медали приняли участие более 800 гимнасток из 56 стран.

Российские гимнастки выиграли 14 медалей: 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, уверенно победив в общекомандном зачёте, опередив соперниц из Италии, Белоруссии, Азербайджана и Болгарии. По общему числу наград россиянки также оказались впереди белорусок и азербайджанских гимнасток.

Олимпийская чемпионка 2008 года в многоборье Евгения Канаева выиграла четыре «золота» — в многоборье, в командном первенстве, в упражнениях с мячом и обручем, а также завоевала «серебро» со скакалкой. По два «золота» выиграли Дарья Кондакова (скакалка и командное первенство) и Дарья Дмитриева (лента и командное первенство). Кроме того, у Кондаковой «серебро» в многоборье, с обручем и лентой, у Дмитриевой «серебро» с мячом. Ульяна Донскова, Екатерина Малыгина, Анастасия Назаренко, Наталья Пичужкина, Татьяна Сергеева и Дарья Щербакова завоевали два «золота» (в отдельных упражнениях с пятью обручами и двумя скакалками плюс тремя лентами) и «бронзу» (многоборье) в групповых упражнениях.

Вручаемый с 1997 года компанией Longines специальный приз «За элегантность» также достался представительнице России — Дарье Кондаковой.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева учредила свой специальный приз «За артистизм», который вручила гимнастке из Узбекистана Ульяне Трофимовой.

Президент Международной федерации гимнастики (ФИЖ) Бруно Гранди вручил главному тренеру сборной России Ирине Винер медаль «В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве».

Гала-концерт по окончании чемпионата транслировался на сто стран мира.

Расписание турнира 
 20 сентября — церемония открытия (14:00—14:30); квалификационные индивидуальные соревнования (скакалка, обруч — 10:00—17:45)
 21 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (скакалка, обруч — 11:30—18:30), финалы в отдельных упражнениях (скакалка — 19:00—19:30, обруч — 19:40)
 22 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (мяч, лента — 10:00—17:45)
 23 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (мяч, лента — 11:30—18:30), финалы в отдельных упражнениях (мяч — 19:00—19:30, лента — 19:40); финал командного турнира (до 20:00)
 24 сентября — финал в личном многоборье (19:00—21:30)
 25 сентября — финал в групповых соревнованиях в многоборье (14:00—18:45)
 26 сентября — финалы в групповых соревнованиях с отдельными предметами (5 обручей — 14:00—14:40 и 3 ленты + 2 скакалки — 15:00—15:40), церемония закрытия (17:30).

Медальный зачёт 

(Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Призёры

Индивидуальная программа

Командное многоборье 
Соревнования проходили с 20 по 23 сентября.

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
! scope=col | Место !! scope=col | Имя !! scope=col | Сложность !! scope=col | Артистизм !! scope=col | Исполнение !! scope=col | Сбавка !! scope=col | Сумма
|- bgcolor=fffcaf
! scope=row | 1
| align=left|  || 9.350 || 9.750 || 9.600 ||  || 28.700
|- bgcolor=e5e5e5
! scope=row | 2
| align=left|  || 9.450 || 9.700 || 9.500 ||  || 28.650
|- bgcolor=eecc99
! scope=row | 3
| align=left|  || 9.150 || 9.250 || 9.150 ||  || 27.550
|-
! scope=row | 4
| align=left|  || 8.975 || 9.300 || 9.150 ||  || 27.425
|-
! scope=row | 5
| align=left| || 8.950 || 9.000 || 9.050 ||  || 27.000
|-
! scope=row | 6
| align=left|  || 8.850 || 9.100 || 9.000 ||  || 26.950
|-
! scope=row | 7
| align=left|  || 8.700 || 9.000 || 9.050 ||  || 26.750
|-
! scope=row | 8
| align=left|  || 8.060 || 8.700 || 8.450 || 0.40 || 24.800
|}

Лента

Группы

Многоборье

5 обручей

3 ленты+2 скакалки

Пресса 
 «Советский спорт», И. Рассказова — Канаева в тумане, Кондакова — на зеркале. Корреспондент «Советского спорта» заглянула за кулисы чемпионата мира
 «Советский спорт», И. Рассказова — Ирина Чащина: «Хочу увидеть, как искры отскакивают от ковра!»
 «Советский спорт», И. Рассказова — Испачкаться помадой. И окаменеть. Дарья Кондакова неожиданно победила саму Евгению Канаеву
 «Советский спорт», И. Рассказова — Абсолютная чемпионка мира Евгения Канаева: «Пару дней отдохну — и снова в зал!»
 «Советский спорт», И. Рассказова — «Их трое. Я — четвёртая». Ирина Винер призналась, что одинаково ценит всех троих лидеров сборной
 «Спорт-Экспресс», Е. Вайцеховская — «Империя Винер»
 «Спорт-Экспресс», Е. Вайцеховская — «Война на ступенях пьедестала»
 «Советский спорт», И. Рассказова — Тренер Евгении Канаевой Вера Штельбаумс: «Первая любовь у Жени впереди!»
 «Спорт-Экспресс», Е. Рерих — Ирина Винер: «Одно олимпийское золото мы в Москве проиграли»
 «Известия», Б. Титов — «Победа с бронзовым привкусом»
 «Известия», Б. Титов — «Канаева вместо двух медалей получит одну. Но большую»
 «Российская газета», А. Козина — «Из рук вон»
 «Российская газета», А. Козина — «Лента спутала планы»
 «Российская газета», А. Козина — Все предметы на «отлично»
 «Российская газета», А. Козина — «Предмет для разговора»
 «Чемпионат. Ру», Р. Семёнов — Ирина Винер: «Мы стараемся постоянно двигаться вперёд»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»
 Фоторепортаж

2010
Сентябрь 2010 года
Спорт в России в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по гимнастике в России
Художественная гимнастика в России